Große Mauer steht für:
 Chinesische Mauer, historische Grenzbefestigung in China
 Große Mauer (Astronomie), eine zusammenhängende Struktur im Universum
 BOSS Great Wall, eine Filament im Universum

Siehe auch:
 Great Wall (Begriffsklärung)
 Große-Mauer-Station, eine Forschungsstation in der Antarktis
 Große Abchasische Mauer